

Presentación previa 
Hiroki Moriya fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Vincent Millot derrotó en la final a Philip Bester.

Cabezas de serie 

  Benjamin Becker (Primera ronda)
  Lukáš Lacko (Primera ronda)
  Go Soeda (Segunda ronda)
  Yoshihito Nishioka (Semifinales)

<ol start=5>
  John-Patrick Smith ''(Baja)
  Maxime Authom ''(Primera ronda, retiro)
  Matteo Donati ''(Semifinales)
  Darian King ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Granby 2015